Elefantenfisch ist ein Synonym für

 Nilhecht
 Pflugnasenchimäre